Nome cujo significado é "tangerina", ou ainda um adjetivo da língua mandarim.

Nomes próprios 

 Adriano Mandarino Hypólito: foi um frade franciscano e bispo católico brasileiro.
 Denis Mandarino: compositor, escritor e artista plástico brasileiro.
 Edison Mandarino: José Edison Mandarino, mais conhecido como Edison Mandarino (Jaguarão , 26 de março de 1941 ), é um ex- tenista profissional brasileiro. 
 Estádio Setímio Mandarino: também conhecido por Parque dos Álamos é um estádio de futebol localizado na cidade de Uruguaiana, no estado do Rio Grande do Sul.

Desambiguação